

События 
 892 (по датировке A. M. Dodson)— умер фараон Осоркон I, правивший к этому времени 35 лет, из которых 20 последних его соправителем был его сын Такелот. Правление Осоркона ознаменовало потерю Египтом могущества времён Нового царства и начало внутреннего упадка при его наследниках.
 Умер царь Чжоу И-ван I, ему наследовал его брат Пи-фан (Сяо-ван, эра правления 891—886).
 Диогнет (892—864) сменяет Мегакла (922—892) на посту архонта Афин .

См. также

Примечания